Чемпіонат Волинської області з футболу сезону 1994/95 проводився з 14 серпня 1994 до 11 червня 1995 року. Чемпіоном області у сезон свого дебюту став МФК «Ковель» Ковель (тренер — Григорій Шаламай), перервавши десятирічну гегемонію луцького «Підшипника».

Підсумкова таблиця чемпіонату 

|}
 У першому колі команда «Кооператор» (Ратне) називалася «Митник» (Ратне), у першій половині другого кола — СК «Ратне»
 Команда «Колос» (Голоби) знялась з розіграшу перед стартом чемпіонату
 «Підшипник» (Луцьк), «Сільмаш» (Ковель) та «Шахта № 9» (Нововолинськ) не брали участь в обласній першості, виступаючи в Чемпіонат України серед аматорів

Результати матчів

Турнір дублюючих складів (юнаки) 
1."Електрик" (Луцьк) — 49 очок
2.ФК «Ковель» (Ковель) — 46 очок
3."Пластик" (Луцьк) — 43 очка

Посилання 
 Матеріали газети «Волинь» за 1994-1995 рр
 Матеріали газети «Молода Волинь» за 1994-1995 рр.
 Матеріали газети «Волинь футбольна» за 1994-1995 рр.

Див. також 
 Чемпіонат Волинської області з футболу
 Кубок Волинської області з футболу 1994/95

Чемпіонат Волинської області з футболу
1994 у футболі
1995 у футболі